La alondra puede referirse a:

 La alondra, obra de teatro del autor francés Jean Anouilh.
 La alondra, telenovela mexicana.